«Bang-A-Boomerang» — песня, исполненная группой ABBA, но также известная в исполнении коллектива Svenne & Lotta. Трек был первоначально записан на английском языке в сентябре 1974 года как демоверсия для продвижения готовившегося к выпуску одноимённого альбома ABBA. Песня была написана Бенни Андерссоном, Бьорном Ульвеусом и Стигом Андерсоном и в определённый момент имела рабочее название «Stop and Listen to Your Heart». Текст песни сравнивает любовь с бумерангом, который может вернуться в любой момент.

В конце 1974 года мужская часть группы (Бенни, Стиг и Бьорн) была приглашена шведским телевидением в качестве композиторов для Мелодифестивалена. Так как сами ABBA не хотели участвовать в конкурсе, выиграв его всего за год до этого, они дали шанс коллегам по лейблу Polar Music, Svenne & Lotta. «Bang-A-Boomerang» получила новый текст авторства Стига Андерсона и новое название («Bang En Boomerang»), после чего дуэт записал свою версию песни в ноябре 1974 года. Она отличалась от демо в основном уменьшенной до 2 минут 50 секунд длительностью, что было обусловлено необходимостью соблюсти трёхминутный регламент Евровидения. Песня стала третьей на отборочном туре в Швеции в феврале 1975 года, но это было большим успехом для Svenne & Lotta: композиция провела в радиочарте Svensktoppen 7 недель (9 марта—11 мая 1975), добравшись до второго места. Svenne & Lotta также записали версию песню с оригинальным английским текстом; обе версии попали на их альбом 1975 года Svenne & Lotta 2/Bang-A-Boomerang (каталожный номер Polar POLS 259). Англоязычная версия также вышла как сингл в Дании и хорошо там продавалась; поэтому в Скандинавии песня считается хитом и классикой Мелодифестивалена именно в исполнении Svenne & Lotta.

После этого ABBA перезаписали свою английскую версию песни весною 1975 года, используя часть дорожки от Svenne & Lotta — к немалому удивлению последних, включили трек на альбом ABBA и позднее, 21 апреля 1975 года выпустили его как сингл во Франции с песней «SOS» в качестве второй стороны, где он стал хитом средней популярности. И хотя песня попала на первое издание альбома «Greatest Hits», выпущенное 17 ноября 1975 года, версия ABBA на самом деле как сингл в Скандинавии не выходила.

Другие кавер-версии и прочее 
 Датская певица Ulla Pia записала песню на родном языке.
 Шведская группа Noice записала свою версию песни для альбома 1981 года Det ljuva livet.
 Шведская хеви-метал-группа Black Ingvars записала свою версию «Bang-A-Boomerang» в 1998 году (альбом Schlager Metal).
 Кавер-версия в стиле hi-NRG/евродэнс авторства Les Blue Belles была выпущена как сингл в 2002 году и включена в различные танцевальные компиляции.
 В 2007 году продюсер Leonard T. выпустил песню «Go» (вокал — Майя Ли, Maia Lee), песня использует ту же мелодию, но другие слова.
 Немецкоязычная версия была записана Nico Gaik для альбома Musicalstars sing ABBA. Версия исполнителя имеет название «Sing, wenn du mal traurig bist».

Примечания

Литература 
 

Синглы 1975 года
Песни 1975 года
Синглы ABBA
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом